Edward Jeffreys ist der Name folgender Personen:

* Edward Jeffreys (Politiker, 1669) (1669–1725) (geb. Edward Winnington), britischer Politiker, Abgeordneter für Droitwich
 Edward Jeffreys (Politiker, 1680) (1680–1740), britischer Politiker, Abgeordneter für Brecon